Ту́пфер ( — «тампон»), более известный как ва́тная па́лочка — стерильный зонд-тампон, который состоит из марли, ваты или другого пористого материала. Активно применяется в бытовой гигиене (в том числе как ухочистка, несмотря на то, что не предназначена и не рекомендуется врачами для очистки ушей), а также в хирургии, с целью осушения операционной раны, полости, наполненной отделяемым, или тупого расслаивания тканей. Данное изделие может также использоваться для взятия проб каких-либо биологических материалов и их последующей транспортировки; в этом случае тупфер упаковывается в пробирку.

Примечания 

Предметы личной гигиены
Появились в 1923 году